Rabo-de-cão é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Cynosurus cristatus
 Cynosurus echinatus
 Rostraria cristata